Gina Gerson, nom artístic de Valentina Alekséievna Laixkéieva (Prokópievsk, Rússia, 17 de maig de 1991) és una actriu pornogràfica i model eròtica russa.

Biografia 
Valentina Laixkéieva (Валентина Лашкеева), va néixer a la ciutat russa de Prokópievsk, situada en la província de Kémerovo, el maig de 1991, encara en la República Socialista Federativa Soviètica de Rússia. Va créixer amb la seva mare i la seva àvia. Després de superar l'institut, va entrar a la Universitat Estatal de Sant Petersburg per estudiar Filologia, especialitzant-se en anglès i francès, amb l'objectiu d'arribar a ser professora.

Mentre estudiava a la Universitat, va treballar com a cambrera, netejadora, en el servei de missatgeria, etc. El 2010 va començar a treballar com a noia web cam. El 2012 va començar a realitzar sessions com a model pornogràfica, que la van portar a abandonar la Universitat i traslladar-se a Budapest (Hongria), on començaria la seva carrera pornogràfica aquell mateix any, amb 21 anys.

Carrera professional 
Ha treballat per a productores europees i nord-americans com Tushy, Private, Evil Angel, Girlfriends Films, SexArt, 21Sextury, X-Art, Reality Kings, Digital Playground, Girlsway, Mofos, Viv Thomas o Video Marc Dorcel.

El 2015 va rebre dues nominacions als Premis AVN en les categories d'Artista femenina estrangera de l'any, que va perdre contra Anissa Kate, i de Millor escena de sexe en producció estrangera per la pel·lícula Ballerina by Day Escort by Night.

El 2016 va tornar als AVN amb una altra nominació a la Millor escena de sexe en producció estrangera per Do Not Disturb.

L'octubre de 2020 va anunciar la publicació de la seva autobiografia Gina Gerson – Success Through Inner Power and Sexuality, on va narrar els seus primers anys de vida, la seva carrera i els secrets del seu èxit en la indústria del sexe, obrint-se a la seva faceta més personal.

Ha rodat més de 610 pel·lícules com a actriu.

Algunes de les seves pel·lícules més conegudes són 5 Incredible Orgies 2, Anal Attraction 5, Elegant Anal, Long Dick of the Law, Perry's DPs 5, PerryVision 3, Private Lessons, Rocco One On One 2 o Virgin's First Time.

Referències 

Actors russos
Actors pornogràfics europeus
Models eròtics europeus
Models eròtics asiàtics
Naixements del 1991